Het Nederlands kampioenschap dammen 2011 werd van woensdag 6 t/m zaterdag 16 april 2011 (met 2 rondes op 9 april en een rustdag op 10 april) in Wapenveld gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 3e keer) Alexander Baljakin met 16 punten uit 11 partijen, op 2 punten gevolgd door Roel Boomstra en Pim Meurs.

Kwalificatie
De nummers 1 t/m 4 van het NK 2010 hadden het recht om deel te nemen. 
De overige deelnemers hadden zich geplaatst door op de 1e of 2e plaats in 1 van de 4 halve finales te eindigen. 
In elk van die halve finales speelden 18 spelers 8 wedstrijden volgens het Zwitsers systeem.

Scoretabel

Externe links
 Officiële site van de organisatie
 Scoretabel op Toernooibase
 Halve finale groep A in IJmuiden
 Halve finale groep B in Tilburg
 Halve finale groep C in Huissen
 Halve finale groep D in Emmeloord

Dammen in 2011
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen